Татьяна Викторовна Лушина (род. 14 октября 1971) — российская прыгунья на батуте, 
многократная чемпионка мира.

Карьера 
Т.В. Лушина родилась в Воронеже. Там и начала заниматься прыжками на батуте.

Многократный чемпион мира, Европы, СССР и России.

Работала в Канаде, в цирке «Дю Солей».

В 1993 году закончила Воронежский государственный институт физической культуры

Примечания

Ссылки 
 Т.Лушина на сайте ruchampions

Персоналии по алфавиту
Прыгуны на батуте СССР
Прыгуны на батуте России
Чемпионы мира по прыжкам на батуте
Чемпионы СССР по прыжкам на батуте
Чемпионы России по прыжкам на батуте
Чемпионы Европы по прыжкам на батуте
Выпускники Воронежского института физической культуры